Norman Robert Foster (Manchester, 1935), arquitecte britànic 
 Norman Foster (director) (1900, Richmond, Indiana – 1976, Santa Monica, Califòrnia), director, actor i guionista estatunidenc
 Norman Foster Ramsey (Washington DC, 1915 - Wayland, Massachusetts, 2011), físic estatunidenc